El Puig de la Senyoral és una muntanya de 1.310,2 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a la zona sud-oriental del terme comunal d'Arles i al nord-oriental del de Sant Llorenç de Cerdans, a la Serra de Montner, al nord-est del Coll de la Senyoral.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Sant Llorenç de Cerdans